YPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paulatuk (Territori del Nord-Ovest) (Canada)